Suana (geslacht), geslacht van vlinders uit de familie Lasiocampidae.
 Suana (plaats), plaats in het bestuurlijke gebied Klungkung in de provincie Bali, Indonesië.